pokój londyński 1604 – między Anglią i Hiszpanią
 konwencja londyńska (1841) – konwencja zakazująca przepływania okrętom wojennym przez cieśniny czarnomorskie
 traktat londyński (1867) – umowa międzynarodowa rozwiązująca spór Francji z Prusami na temat statusu Luksemburga.
 traktat londyński (1871) – umowa międzynarodowa, zmieniająca postanowienia traktatu paryskiego (1856)
 traktat londyński (1913) – umowa międzynarodowa, będąca następstwem I wojny bałkańskiej i gwarantująca powstanie państwa albańskiego
 traktat londyński (1915) – tajna umowa międzynarodowa, na mocy której Włochy przystąpiły do I wojny światowej
 traktat londyński (1930) – morski traktat rozbrojeniowy 
 traktat londyński (1936) – morski traktat rozbrojeniowy
 traktat londyński (1949) – w wyniku którego powstała Rada Europy